Wolfenstein kan syfta på:

 Wolfensteinserien – en spelserie med spelen
 Castle Wolfenstein – från 1981
 Beyond Castle Wolfenstein – uppföljaren till spelet ovan, släppt 1984
 Wolfenstein 3D – släppt 1992
 Spear of Destiny – släppt 1992
 Return to Castle Wolfenstein – släppt 2001
 Wolfenstein: Enemy Territory – släppt 2003
 Wolfenstein (2009) – släppt 2009
 Wolfenstein: The New Order – släppt 2014
 Wolfenstein: The Old Blood – Standalone expansionspaket till Wolfenstein: The New Order, släppt 2015

Personer 
 Lincoln Wolfenstein (1923–2015), amerikansk fysiker